Die Girabola 2009 war die 31. Saison des Girabola, der höchsten angolanischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zweimal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 21. Februar und endete am 25. Oktober 2009. Rekordmeister Atlético Petróleos Luanda aus der Hauptstadt Luanda feierte wie im Vorjahr den Titel, der damit seine 15. gewonnene Landesmeisterschaft wurde.

Da der angolanische Fußballverband FAF die Aufstockung des Girabola auf 16 Mannschaften beschlossen hatte, stieg 2009 nur ein Klub ab.

Tabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle 2009 auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Statistiken zum Girabola 2009 auf soccerway.com

Siehe auch 
 Fußball in Angola
 Girabola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2009